Goldbulle oder goldene Bulle steht für:

 ein vergoldetes Siegel für besondere Urkunden im Mittelalter, siehe Bulle (Siegel)
 eine Urkunde mit einem solchen Siegel, siehe Bulle (Urkunde)

Bedeutende Dokumente:
 Sizilische Goldene Bulle (1212)
 Goldbulle von Eger (1213)
 Goldene Bulle (Ungarn) (1222)
 Goldbulle von Rimini (1226)
 Goldene Bulle (1356)

Siehe auch:
 Chrysobullos logos